Любомира Бачева і Крістіна Торренс-Валеро були чинними чемпіонками, але програли в першому колі парі Лоранс Куртуа і Олена Татаркова.

Татьяна Гарбін і Жанетта Гусарова виграли титул, перемігши у фіналі пару Жофія Губачі і Драгана Зарич з рахунком 6–1, 6–3.

Сіяні пари 
Сіяних чемпіонок виділено жирним, тоді як для інших сіяних прописом вказано коло, в якому вони вибули.

 Александра Фусаї /  Ріта Гранде (чвертьфінал)
 Татьяна Гарбін /  Жанетта Гусарова (чемпіонки)
 Крісті Богерт /  Міріам Ореманс (чвертьфінал)
 Каріна Габшудова /  Магдалена Малеєва (1-ше коло)

Сітка

Посилання 
 Colortex Budapest Grand Prix 2001 Doubles Draw

Budapest Grand Prix
Тур WTA 2001